Пётр Александрович Голицын:
 Голицын, Пётр Александрович (1771—1827) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1748 (734); 8 апреля 1807.
 Голицын, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер; сотник; 24 апреля 1915.